Ниже приведён список действительных названий родов сосудистых споровых растений, включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

В данном списке объединены роды двух групп растений, объединяемых под собирательным названием сосудистые споровые и обычно рассматриваемых как самостоятельные ботанические отделы:
 
 
Следует иметь в виду, что имеется также достаточно большое число вымерших родов сосудистых споровых, однако в базу данных The Plant List они не включены.

Статистика 
Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 21 марта 2011 года  названий сосудистых споровых в ранге вида, из которых действительными являются 9294 названий; число действительных названий родов — 568, семейств — 35.

Наиболее крупные роды сосудистых споровых:  — 420 видов,  — 393 вида,  — 361 вид.

Список родов 
В первом столбце таблицы находится 568 латинских названий родов; после латинского названия приведена ссылка на соответствующую страницу базы данных The Plant List. Во втором столбце приведены соответствующие русские названия.

В третьем столбце указано семейство, в которое входит данный род.

В четвёртом столбце приведена информация о числе действительных названий видов для данного рода. Поскольку данные на сайте The Plant List обновляются, в пятом столбце указана дата, когда эта информация была взята с сайта The Plant List.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам.

Примечания

Ссылки 
 The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January)  
 Pteridophytes (Ferns and fern allies) — all genera // The Plant List 

Систематика растений

Сосудистые споровые